Abegesta är ett släkte av fjärilar. Abegesta ingår i familjen Crambidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Abegesta